Volume one (The West Coast Pop Art Experimental Band), een muziekalbum van The West Coast Pop Art Experimental Band album uit 1966
 Volume 1 (Fabrizio De André), een muziekalbum van de Italiaanse zanger Fabrizio De André uit 1967
 Volume one (Don Williams), een muziekalbum van Don Williams uit 1973
 Startrack Vol. 1, een verzamelalbum van de Nederlandse band Supersister uit 1973
 The Honeydrippers: Volume one, een muziekalbum van de Britse zanger Robert Plant uit 1984
 Volume one (Sleep), een muziekalbum van de Amerikaanse band Sleep uit 1991
 Jock Rock, Volume 1, een muziekalbum van de Amerikaanse Rock-serie Jock Jams uit 1994
 Jock Jams, Volume 1, een muziekalbum van de Amerikaanse Dance-serie Jock Jams uit 1995
 Volume 1: Sound Magic, een muziekalbum van Afro Celt Sound System uit 1996
 Volume one (Fluff), een muziekalbum van de Zweedse band Fluff uit 1996
 Volume 1: Instrumental Driving Music for Felons, een muziekalbum uit The Desert Sessions uit 1997
 BYO Split Series, Vol. 1, een muziekalbum van BYO Records met Leatherface en Hot Water Music uit 1999
 Vol. 1 (Breed), een EP van de Britse band Breed 77 uit 1999
 Volume 1 (CKY), het debuutalbum van de Amerikaanse band CKY uit 1999
 Warts and All: Volume 1, een live muziekalbum van de Amerikaanse band moe uit 2001
 Volume 1 (The Besnard Lakes), een muziekalbum van de Canadese band The Besnard Lakes uit 2003
 Vol. I (Dead Combo), een muziekalbum van de Portugese instrumentale band Dead Combo uit 2004
 Volume 1 (Mushroomhead), een dvd van de Amerikaanse band Mushroomhead uit 2005
 Ed Rec Vol. 1, een verzamelalbum samengesteld van Ed Banger uit 2006
 Vol. 1 (Hurt) een album van de Amerikaanse band Hurt uit 2006
 Volume 1 (Billy Bragg), een muziekalbum van de Britse zanger Billy Bragg uit 2006
 The A–Z of Queen, Volume 1, een muziekalbum van Queen uit 2007
 Dr. Stan's Prescription, Volume 1, een live muziekalbum van de Amerikaanse band moe uit 2008
 Volume one (She & Him), een muziekalbum van She & Him (samenwerking van M. Ward Zooey en Deschanel) uit 2008
 Volume I (Queensberry), een debuutalbum van de Amerikaanse meidengroep Queensberry uit 2008
 Anjunadeep:01, een muziekalbum van de Britse band Above & Beyond uit 2009
 Volume 1 (Craig Ward), een muziekalbum van Craig Ward uit 2009
 Glee: The Music, Volume 1, een soundtrackalbum van de personages in de Amerikaanse televisieserie Glee uit 2009
 Glee: The Music, The Christmas Album (in feite volume 1), een soundtrackalbum van de personages in de Amerikaanse televisieserie Glee uit 2010
 Volume One (Joey Cape's Bad Loud), een muziekalbum van Joey Cape's Bad Loud uit 2011
 Glee: The Music, Season 4, Volume 1, een muziekalbum van de personages in de Amerikaanse televisieserie Glee uit 2012
 Rarities Vol. 1: The Covers, een muziekalbum van No Use for a Name uit 2017